Christian Ludwig zu Mecklenburg ist der Name folgender Personen:

 Christian Ludwig I., Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] (1623–1692), regierender Herzog zu Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Schwerin, siehe Christian Ludwig I. (Mecklenburg)
 Christian II. Ludwig, Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] (1683–1756), regierender Herzog zu Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Schwerin, siehe Christian Ludwig II. (Mecklenburg)